Fallon is de naam van meerdere plaatsen en gemeenten:
 Fallon (Frankrijk)
 Fallon (Montana), VS
 Fallon (Nevada), VS

Personen:

Brian Fallon, Amerikaans muzikant
 Isidore Fallon, lid van het Belgisch Nationaal Congres
Órla Fallon, Iers zangeres en harpiste